Die Primeira Divisão 1985/86 war die 52. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 25. August 1985 und endete am 13. April 1986.

Titelverteidiger FC Porto wurde zum neunten Mal portugiesischer Meister.

Teilnehmer 

Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1985-86 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1985/86